Георгий Писарев:
 Писарев, Георгий Иванович (1919—1981) — майор, Герой Советского Союза.
 Писарев, Георгий Павлович (1913—1983) — полный кавалер ордена Славы.